Tiwanaku, een oude stad in het huidige Bolivia op een tiental kilometers van het Titicacameer 
Tiahuanacu (gemeente), een Boliviaanse gemeente
Tiahuanacu (plaats), een plaats in deze gemeente